«Одну тебя люблю» — многосерийный художественный фильм режиссёра Алексея Козлова. Фильм повествует о простых сельчанах, жителях сибирского колхоза «Коммунар», переживающих различные периоды становления советской власти 1950—1970-х годов, электрификацию, а также перипетии в судьбах своих друзей и соседей. «Судьба страны через судьбы людей — вот, если кратко, суть и идея фильма» — говорится в описании фильма на профессиональном актёрско-режиссёрском сайте Кино-Театр.ру.

Фильм — эпическая мелодрама о нескольких поколениях советских людей. Состоит из 16 серий.

Главные герои, сюжет 
Главные герои фильма — Володя и Степан. Володе в начале сериала семь лет, а в конце — за двадцать пять. На глазах у зрителей этот человек повзрослеет, познает первую любовь, первые страдания и радости. Пройдя через множество испытаний, он останется достойным человеком.

Степан — простой деревенский мужик. По ложному обвинению его осудили на три года тюрьмы. За это время молодая жена Степана родила девочку от другого мужчины — заезжего ловеласа. Это не сломило нашего героя, не озлобило. Он нашёл в себе силы простить жену, а девочку вырастил и воспитал как собственную дочь.

Много лет проработает Степан председателем колхоза. Переживёт все «реформы» и «эксперименты», проводившиеся в двадцатом веке над русской деревней. Однако в девяностые колхоз начнёт рушиться, как и всё в стране.

Телесериалы России 2000-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2009 году
Телесериалы России, завершённые в 2009 году
Телесериалы на русском языке
Телесериалы, снятые по заказу Первого канала
Телесериалы Первого канала
Телесериалы телеканала Интер
Телесериалы телеканала Мир-24